gromada Nakło (powiat tarnogórski)
 gromada Nakło (powiat włoszczowski)

także:
 gromada Nakło nad Notecią (powiat wyrzyski)